Hugo Dietsche (1963-), un lutteur suisse.

Titre 

 Dietsche Warande en Belfort est une revue littéraire flamande.
Patronyme suisse
Patronyme flamand